Stone (canção de Alice in Chains)
 Stone (filme)
 Stone (massa)
 Stone (sobrenome)
 Stone Pagamentos
Stone Butch Blues

Veja também 
 Stones

Desambiguação